Тойон:
 Тойон — американский вечнозелёный кустарник.
 Тойон (тоен) — «староста инородцев» (В. Даль), вождь (князь) у якутов, алеутов или других народностей Крайнего Севера и Сибири, а также Русской Америки (у тлинкитов).

См. также 

 Джёсёгей тойон
 Сюгэ тойон
 Улуу тойон
 Юрюнг айыы тойон
 Тойоносима
 Якутская мифология

Тлинкиты
Алеуты
Якуты
Якутская мифология